Краснянська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Краснянська сільська рада — Закарпатська область, Тячівський район
 Краснянська сільська рада — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Краснянська сільська рада — Миколаївська область, Березанський район

Див. також 
 Краснянківська сільська рада — Вінницька область, Тиврівський район